Marrinan ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Marrinan (* 1974), US-amerikanische Fernseh- und Filmproduzentin
 Michael Marrinan (* 1949), US-amerikanischer Kunsthistoriker